Sedeh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Sedeh (ort i Iran), Fars, 
 Sedeh Lanjān, ort, Esfahan, 
 Khomeynī Shahr (kommunhuvudort i Iran), Esfahan, 

Robotskapade Iranförgreningar